Buton Utara (Deutsch: Nordbuton) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im Nordosten der indonesischen Insel Buton. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi).

Geographie 
Buton Utara grenzt im Westen an den Regierungsbezirk Muna und im Süden an den Regierungsbezirk Buton. Hauptstadt ist Buranga. Der Bezirk umfasst den nordöstlichen Teil der Insel Buton. Zum Census 2010 lebten in diesem Bezirk 54.736 Einwohner (49,71 % weiblich).

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk Buton Utara entstand im Januar 2007 durch Ausgliederung aus dem Bezirk Muna (Gesetz Nr. 14) und besteht seitdem aus sechs administrativen Distrikten (Kecamatan) und 90 Dörfern (Stand 2019).

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019):
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Utara) (indonesisch/englisch)
 Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:140.000 (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sulawesi Tenggara